Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago Ventura e Fernando Vicente che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Alessandro Motti 7-62, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (finale)
 Christopher Kas /  Irakli Labadze (semifinali)

 Santiago Ventura /  Fernando Vicente (Campioni)
 Francesco Aldi /  Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2006